Лев Владимирович Го́луб () — советский и белорусский кинорежиссёр, сценарист. Народный артист БССР (1964).

Биография 
Родился 16 (29 сентября) 1904 года в Екатеринославе. В 1922—1928 годах учился в учительской семинарии в Екатеринославе. В 1928 году окончил Государственный техникум кинематографии (теперь Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова).

Затем работал режиссëром:

 1928—1934 — на студии «Совкино»,
 1934—1937 — на Одесской киностудии,
 1937—1938 — на Киевской киностудии,
 1938—1941 — на Московской киностудии научно-популярных фильмов,
 1940—1941 — на Минской киностудии,
 1941 — на киностудии «Мосфильм»,
 1941—1943 — на Центральной Объединëнной киностудии художественных фильмов — ЦОКС (Алма-Ата),
 1943—1946 — на Новосибирской киностудии научно-популярных фильмов,
 с 1946 — на киностудии «Беларусьфильм».

С 1949 года был художественным руководителем учебной студии киноактера при Белорусском театрально-художественном институте.

Творчество 

Лев Владимирович Голуб — один из режиссëров, последовательно работавших в области детского фильма, внёсший заметный вклад в развитие советского кино. Главной темой творчества режиссёра были юные герои революции и Великой Отечественной войны.

Режиссёрская работа

Художественные фильмы 
 1929 — Счастливые кольца («Ножи»)
 1930 — Песнь о первой девушке («Первая девушка»)
 1936 — Половодье
 1954 — Дети партизана
 1956 — Миколка-паровоз («Начало пути»)
 1959 — Девочка ищет отца
 1962 — Улица младшего сына
 1965 — Пущик едет в Прагу / Puščik jede do Prahy (СССР, Чехословакия)
 1967 — Анютина дорога
 1971 — Полонез Огинского
 1975 — Маленький сержант / Borisek — malý serzhant (СССР, Чехословакия)
Снял ряд военно-оборонных (в годы войны), документальных и научно-популярных фильмов, в том числе первые киножурналы «Пионер Белоруссии» ( (1950—1952).

Документальные фильмы 
 1947 — Беловежская пуща (документальный фильм)
 1948 — Советская Белоруссия (документальный фильм)
 1949 — Счастье народа (документальный фильм)

Поставленные сценарии 
 1929 — Счастливые кольца («Ножи»)
 1930 — Песнь о первой девушке («Первая девушка»)
 1936 — Половодье

Призы и награды 
 заслуженный деятель искусств БССР (1960)
 народный артист БССР (1964)
 премия Ленинского комсомола Белоруссии (1969)
 Государственная премия БССР (1972) — за фильм «Полонез Огинского»
 заслуженный деятель культуры Польши (1975)
 Серебряная медаль имени А. П. Довженко (1977) — за фильм «Маленький сержант»
а также,
 1960 — Первая премия по разделу детских фильмов за кинофильм «Девочка ищет отца» (3 -й Всесоюзный кинофестиваль (Минск));
 1960 — Премия за лучшую режиссуру за фильм «Девочка ищет отца» (Кинофестиваль республик Прибалтики, Белоруссии (Рига));
 1960 — Премия за лучшее исполнение детской роли на Международном кинофестивале в Мар-дель-Плата (Аргентина);
 1965 — Приз ЦК Чехословацкого Союза молодежи за фильм «Пущик едет в Прагу» (Международный кинофестиваль для детей и юношества в Готвальдове);
 1965 — Диплом и «Золотая пластина» за кинофильм «Девочка ищет отца» (Международный кинофестиваль кинофильмов о семье в Виченца);
 1968 — Специальный диплом «За плодотворную работу в области детского кино» за кинофильм «Анютина дорога» (Кинофестиваль республик Прибалтики, Белоруссии и Молдавии)
 1971 — приз Министерства просвещения СССР на Международном кинофестивале в Москве.
 1972 — Приз ЦК ВЛКСМ «Алая гвоздика» за кинофильм «Полонез Огинского».

Память 

В 2004 году в почтовое обращение введена почтовая карточка Белоруссии с оригинальной маркой, посвящённая 100-летию со дня рождения Л. В. Голуба.

Примечания

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь/Гл. ред. С. И. Юткевич; Редкол.: Ю. С. Афанасьев, В. Е. Баскаков, И. В. Вайсфельд и др. М.: Сов. энциклопедия, 1987. 640 с., 96 л. ил.

Ссылки 
 ГОЛУБ Лев Владимирович

Режиссёры детского кино
Лауреаты премии Ленинского комсомола БССР
Персоналии:Беларусьфильм
Выпускники ВГИКа
Члены Союза кинематографистов СССР
Социалистический реализм
Жители ЖСК «Советский писатель»